Donnell puede referirse a:

O'Donnell
McDonnell

John Donnell Smith (1829-1928), botánico estadounidense.
Larry Donnell Drew (*1958), jugador de baloncesto.
Donnell Harvey (*1980), jugador de baloncesto.

Biónimos
 Stemmadenia donnell-smithii, planta apocynacea.
 Pinus donnell-smithii o pino de México.
 Tabebuia donnell-smithii
 Aechmea donnell smithii
 Inga donnell-smithii
 Agave donnell smithii